Соревнования по прыжкам в длину у мужчин на Олимпийских играх 1960 года в Риме прошли 2 сентября 1960 года на Олимпийском стадионе. В соревнованиях приняли участие 49 спортсменов, прошедшие квалификационные требования по длине прыжка или по мировому рейтингу.

Ход соревнований 
Фаворитом соревнований был американец Ральф Бостон. Незадолго до олимпийских игр, 12 августа 1960 года в Вэлнате он прыгнул на 8,21 м, превысив установленный в 1935 году мировой рекорд легендарного Джесси Оуэнса. Ожидалось, что серьёзную конкуренцию лидеру составит советский прыгун, чемпион Европы 1958 года Игорь Тер-Ованесян.

В первой же попытке Тер-Ованесян захватил лидерство, прыгнув на 7,90 м, у Бостона было 7,83 м. Во второй попытке Бостон заступил, Тер-Ованесян показал 7,80 м, зато блеснул американец Ирвин «Бо» Роберсон. Его результат 8,03 м стал новым олимпийским рекордом и первым на Олимпийских играх «легальным» прыжком за 8 метров (в 1936 году Джесси Оуэнс на Олимпиаде в Берлине прыгнул на 8,06 м, но попутный ветер в момент прыжка превышал норму). Рекорд продержался недолго — в третьей попытке Бостон прыгнул на 8,12 м. В остальном третья, четвёртая и пятая попытки не принесли выдающихся результатов, однако в шестой попытке сразу трое участников прыгнули за 8 метров. Роберсон совершил прекрасный прыжок на 8,11 м и в итоге всего на 1 см отстал от победителя. Игорь Тер-Ованесян установил рекорд Европы и СССР — 8,04 м. Немец Манфред Штейнбах показал 8,00 м.

Результаты

Восьмёрка лучших 
Рим, Олимпийский стадион, 02.09.1960

 Квалификационные соревнования Рим, Олимпийский стадион, 02.09.1960

34 участников разбиты на 3 группы по 15-17 человек. В финал выходят все, выполнившие квалификационный норматив 7,40 м.

Финал 
'''Рим, Олимпийский стадион, 02.09.1960

См. также 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Прыжки в длину, мужчины

Примечания 

Прыжки в длину на Олимпийских играх
прыжки в длину (мужчины)